Плінсбах — третій знизу ярус нижнього відділу (лейасу) юрської системи.

 Плінсбах (селище у Німеччині)